On My Way signifie Sur mon chemin en français et peut désigner :

 On My Way, est le premier single de Cocoon extrait de leur premier album, My Friends All Died in a Plane Crash ;
 On My Way, est un album de Phil Ochs sorti en 2010 ;
 On My Way, est le second album du rocker américain Ben Kweller ;
 On My Way chanson de la chanteuse nord-américaine Lea Michele dans son premier album Louder ;
 On My Way, est une chanson d'Omar Naber représentant la Slovénie au Concours Eurovision de la chanson 2017 ;
 On My Way, est un single du DJ Alan Walker (producteur) sortie en 2019.

Voir aussi